Virginia Martínez puede referirse a:

Virginia Martínez Fernández (1979), directora de orquesta española; o
Ana Virginia Martínez (1959), directora y productora de cine uruguaya.